DKR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Dakar-Léopold Sedar Senghor, Dakar, Senegal